Herrengraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Herrengraben (Simonswald), Zinken im Ortsteil Untersimonswald der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Herrengraben (Affoltern im Emmental), Ort der Gemeinde Affoltern im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Gewässer:
 Herrengraben (Leibenbach), des Leibenbaches (zur Sulm) in Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Herrengraben (Mühlbach Süd), rechter Zufluss des Mühlbach Süd (zum Brettenbach) bei Altdorf, Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Herrengraben, Alternativname am Oberlauf des Walkerszeller Bachs bei Dorsbrunn, Markt Pleinsfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Herrengraben (Weser), linker Zufluss der Weser gegenüber Veltheim, Porta Westfalica,  Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Straße:
 Herrengraben (Hamburg), Straße parallel zum Herrengrabenfleet in Hamburg-Neustadt

Siehe auch:
 Herrenbach
 Herrenseegraben
 Herrngraben